Ulica Juliana Tuwima – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Ulica Juliana Tuwima w Łodzi
 Ulica Juliana Tuwima w Olsztynie

Tuwima, Juliana